Граф де Касаррубиос-дель-Монте — испанский дворянский титул. Он был создан 16 февраля 1599 года королем Испании Филиппом III в пользу Гонсало Чакона и Айялы (?-1613), потомка Гонсало Чакона (1429—1507), 1-го сеньора де Касаррубиос-дель-Монте.

Название графского титула происходит от названия муниципалитета Касаррубиос-дель-Монте, провинция Толедо, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча.

Графы де Касаррубиос-дель-Монте

История графов де Касаррубиос-дель-Монте 

 Гонсало Чакон и Айяла (? −1613), 1-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Исабель де Сандоваль и Чакон (? − 1608).

 Гонсало де Чакон и Чакон (1581- ?), 2-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Бездетен, ему наследовал его младший брат.
 Супруга — Менсия де Айяла, дочь 5-го графа де Фуэнсалида

 Диего де Чакон и Чакон (1590—1655), 3-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовала его дочь.
 Супруга — Инес Мария де Мендоса и Кастилья.
 Супруга — Мария де Мендоса и Сотомайор, вдова 2-го маркиза де Орельяна

 Исабель де Чакон и Мендоса (1630—1691), 4-я графиня де Касаррубиос-дель-Монте. Ей наследовал её сын.
 Супруг — Мельчор де Чавес и Мендоса.
 Супруг — Франсиско де Сапата и Суарес де Мендоса.

 Хуан де Чавес и Чакон (1650—1696), 5-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Ана Мария де Суньига и Энрикес де Асеведо (1642—1700), 8-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро, 6-я маркиза де Вальдункильо, 7-я маркиза де Миральо, 9-я маркиза де Ла-Баньеса, 9-я графиня де Миранда-дель-Кастаньяр и 9-я виконтесса де лос Паласиос-де-ла-Вальдуэрна.

 Хоакин Хосе де Чавес и Суньига (1670—1725), 6-й граф де Касаррубиос-дель-Монте и 7-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовал его сын
 Супруга — Исабель Роса де Айяла и Фахардо (1660—1717), дочь 2-го графа де Айяла.

 Педро Регаладо де Суньига и Айяла (? — ?), 7-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Бездетен, ему наследовал брат.

 Антонио де Суньига и Айяла (1669—1765), 8-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовала его дочь.
 Супруга — Мария Тереса Хирон Сандоваль Толедо и Португаль (1706—1755), дочь 5-го герцога де Уседа

 Мария Хосефа де Суньига и Хирон (1733—1796), 9-я графиня де Касаррубиос-дель-Монте. Ей наследовала её дочь.
 Супруг — Кристобаль Портокарреро Осорио и Фернандес де Кордоба, 6-й маркиз де Вальдеррабано

 Мария Франсиска де Салес Портокарреро и Суньига (1754—1808), 10-я графиня де Касаррубиос-дель-Монте. Ей наследовал её старший сын.
 Супруг — Фелипе Антонио де Палафокс и Крой д’Авре (1739—1790).
 Супруг — Эстанислао де Луго и Молина (1753—1833).

 Эухенио де Палафокс и Портокарреро (1773—1834), 11-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Бездетен, ему наследовал его младший брат.

 Киприано Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 12-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовала его старшая дочь.
 Супруга — Мария Мануэла Энрикета Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879).

 Мария Франсиска Палафокс и Киркпатрик (1825—1860), 13-я графиня де Касаррубиос-дель-Монте. Ей наследовал её сын.
 Супруга — Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба.

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс (1849—1901), 14-й граф де Касаррубиос-дель-Монте и 16-й герцог де Альба. Ему наследовал его старший сын.
 Супруга — Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904).

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1878—1953), 15-й граф де Касаррубиос-дель-Монте. Ему наследовала его единственная дочь.
 Супруга — Мария дель Росарио Сильва и Гутурбай (1900—1934), 10-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 15-я герцогиня де Альяга.

 Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1926—2014), 16-я графиня де Касаррубиос-дель-Монте. Ей наследовал её старший сын.
 Супруг — Луис Мартинес де Ирухо и Артаскос (1919—1972).
 Супруг — Хесус Агирре и Ортис де Сапате (1934—2001).
 Супруг — Альфонсо Диес Карабантес (род. 1950).

 Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо (род. 1948), 17-й граф де Касаррубиос-дель-Монте.
 Супруга — Матильда Солис и Мартинес-Кампос (род. 1963).

Генеалогия 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Ссылки 
 Genealogía de los condes de Casarrubios del Monte.
 Condes de Casarrubios del Monte 

Графы Испании